Fløjterup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Fløjterup (Greve Kommune) – bebyggelse i Tune Sogn
 Fløjterup (Køge Kommune) – bebyggelse i Vollerslev Sogn